Ajda je lahko:

 Ajda - kulturna rastlina, žitarica
 Ajda - žensko ime
 Ajda - slovenski narodnozabavni ansambel
 Ajda (Podgornik Valič) - pevka

Glej tudi 

 Ajd - star slovenski izraz za pogana (izhaja iz nemšega der Heide - pogan, ajd)
Ajdi - mitološka bitja, velikani, ki jih zasledimo v pripovedkah